Burianesi – abitanti di Buriano (Castiglione della Pescaia)
Burianesi – abitanti di Buriano (Montecatini Val di Cecina)